Gornje Dulibe još se nazivaju Dulibe Klanca. Nalaze se u Ličko-senjskoj županiji, a spadaju pod općinu Karlobag. Sve su bile u vlasništvu Modrića s Velikih Brisnica, a po rodovima Modrića prozvane su i dulibe, premda je cijeli kraj bio poznatiji pod imenom Gornje dulibe, za razliku od niže smještenih – Donjih duliba. Postoji pet duliba koje spadaju u Gornje Dulibe.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine područje Gornjih Duliba nije imalo stanovnika te obiteljskih kućanstava.

Planine
U Gornjim Dulibama ima pet većih planina. Najniža je Perić Duliba koja je visoka 1330 metara, a najviša je Pavlović Duliba visoka je 1404 metara.

Planine i dulibe
Ovdje se nalaze planine i dulibe koje spadaju pod Gornje Dulibe. Neke od ovih planina su zapravo samo brežuljci na većoj uzvisini.
 Pavlović Duliba (1404 m)
 Jurić Duliba
 Perić Duliba (1330 m)
 Grlić Duliba
 Vabić Duliba

Vidi još
 Planine
 Ličko-senjska županija

Izvori

Ličko-senjska županija